Baskenland, een regio in Europa
 Baskenland (autonome regio), de autonome regio Baskenland in Spanje
 Euskaltel-Euskadi, een Spaanse wielerploeg
 Euskadi (continentale wielerploeg), een Spaanse wielerploeg
 Euskadi (autosport), een voormalige ploeg in de autosport